In 1922/23 werd het tweede Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Hamburger SV werd kampioen van de groep Alster en Union Altona van de groep Elbe. Beiden plaatsten zich voor de Noord-Duitse eindronde.

Altona versloeg Lübecker BV 03 en Arminia Hannover alvorens uitgeschakeld te worden door Holstein Kiel. HSV versloeg Borussia 04 Harburg, Eintracht 1898 Hannover en Holstein Kiel en werd zo kampioen. 

Hierdoor plaatste de club zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Na winst tegen Guts Muts Dresden en VfB Königsberg plaatste de club zich voor de finale tegen SC Union 06 Oberschöneweide, die met 3-0 gewonnen werd.

1. Klasse

Groep Alster

Groep Elbe

A-Klasse

A Klasse Hamburg A1

A Klasse Hamburg A2

A Klasse Hamburg A3

Promotie/Degradatie eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

 

Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1922/23